de dubbele negatie (taal)
de eliminatie van dubbele negatie (logica)